Furnari (ptice)
 Furnari (općina u Italiji)